

Communes 

 Belbèze-de-Lauragais : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne ;
 Belbèze-en-Comminges : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne ;
 Belbèze-en-Lomagne : commune française, située dans le département de Tarn-et-Garonne ;
 Belbèze-lès-Toulouse : ancienne commune de la Haute-Garonne ;
 Belbèze-Escoulis : ancienne commune de la Haute-Garonne.